Регбийная Экстралига () — высшая регбийная лига Польши. Турнир был основан в 1957 году, и на данный момент состоит из двух дивизионов. В первом соревнуются восемь команд, во втором — шесть. По регламенту, за победу в матче команде присуждается четыре очка, за ничью — два. Поражение нейтрально сказывается на очковом запасе. Первым чемпионом Польши по регби является команда «АЗС-АВФ» из Варшавы, игрокам которой удалось выиграть в общей сложности 15 розыгрышей чемпионата. Действующий победитель соревнования — «Лехия» (Гданьск).

Победители

Ссылки 
 Страница на сайте Польского регбийного союза 

Польша
Соревнования по регби в Польше